Gigi (compositor) - baixista e compositor brasileiro, integrante da banda da cantora baiana Ivete Sangalo
Gigi (filme) - comédia romântica e musical de 1958
Gigi (peça teatral) - peça teatral

Desambiguação